Das Kürzel BGZ steht für:
 BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung 
 Basketball Gemeinschaft Zehlendorf (BG Zehlendorf) 

Das Kürzel BGŻ steht für:
Bank Gospodarki Żywnościowej, eine polnische Bank

Abkürzung